Remedios steht für:

 Remedios (Kolumbien), Gemeinde im Departamento Antioquia, Kolumbien
 Remedios (Kuba), Stadt und Municipio in der Provinz Villa Clara, Kuba
 Remedios T. Romualdez, Stadtgemeinde in der Provinz Agusan del Norte, Philippinen
 Villa Remedios (Ingavi), Ort in der Provinz Ingavi, Bolivien
 Villa Remedios (Sud Yungas), Ort in der Provinz Sud Yungas, Bolivien

Remedios ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Remedios (* 1935), britischer Opernsänger (Tenor)